Die Bestimmung des Menschen ist der Titel bzw. Teil des Titels verschiedener Schriften:

 Johann Joachim Spalding (1714–1804): Betrachtung über die Bestimmung des Menschen (1748)
 Johann Gottlieb Fichte (1762–1814): Die Bestimmung des Menschen (1800)
 Friedrich Feuerbach (1806–1880): Die Bestimmung des Menschen (1844)
 Edgar Cayce (1877–1945): Bericht vom Ursprung und Bestimmung des Menschen (Orig. Story of the Origin and Destiny of Man)
 Carl Zuckmayer (1896–1977): Über die musische Bestimmung des Menschen (1970)

Siehe auch:

 Die Bestimmung
 Bestimmtheitsgrundsatz
 Bestimmungstäter